Котлово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Котлово — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Россия 
 Котлово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Котлово — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Котлово — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Котлово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Котлово — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Котлово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.